Darren Maatsen – calciatore olandese, attaccante
 Dalian Maatsen – calciatore olandese, difensore centrale
 Ian Maatsen – calciatore olandese, difensore